Even Better Than the Real Thing — песня ирландской рок-группы U2. Это второй трек и четвёртый сингл с альбома Achtung Baby 1991 года.

Песня регулярно исполнялась группой во время концертных туров Zoo TV Tour и PopMart Tour и временами в Elevation Tour. Вариант «Even Better Than the Real Thing» (получивший название «Fish Out of Water mix» и вошедший в юбилейное переиздание Achtung Baby) открывал концерты U2 в 2011 году в U2 360° Tour.

Список композиций

Позиции в чартах 

Стандартная версия

Ремикс-версия

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1992 года
Песни U2
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Брайаном Ино
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни, спродюсированные Даниэлем Лануа
Песни, спродюсированные Стивом Лиллиуайтом
Синглы Island Records
Рок-песни